Plaats in Indonesië
 Pesagi (Penebel), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan in de provincie Bali
 Pesagi (Kayen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java